QN peut faire référence à :
 Quotidiano Nazionale ou QN, un journal italien,
 Queer Nation, un mouvement social gay et lesbienne américain,
 QN, le nom d'auteur de Pieter Kuhn (1910-1966), un auteur de bandes dessinées néerlandais,